Кубок Футбольної ліги 2017–2018 — 58-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Турнір також відомий як Carabao Cup, в честь головного спонсора турніру, Carabao Energy Drink. Змагання проводиться за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вп'яте здобув Манчестер Сіті.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 2017

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 вересня 2017

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2017

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2017

|}

1/4 фіналу

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9-10/23-24 січня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на soccerway 

2017–2018
2017 у футболі
2018 у футболі
2017 в англійському спорті
2018 в англійському спорті